Imię i nazwisko Ray Middleton nosili lub noszą m.in.:
 Ray Middleton  (1907–1984) – amerykański aktor i piosenkarz
 Ray Middleton (ur. 1936) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz, olimpijczyk z 1964